heurystyka w logice,
 heurystyka w informatyce i teorii obliczeń,
 heurystyka jako nauka o dokonywaniu odkryć,
 heurystyki wydawania sądów w psychologii,
 heurystyka dostępności,
 heurystyka reprezentatywności,
 heurystyka zakotwiczenia i dostosowania.